Клинівська сільська рада — Донецька область, Бахмутський район
 Клинівська сільська рада — Кіровоградська область, Голованівський район
 Клинівська сільська рада — Хмельницька область, Городоцький район